«Варберг БоИС» () — шведский футбольный клуб из одноимённого города.

История 
«Варберг» был основан 25 марта 1925 года. По итогам сезона 2019 года клуб занял второе место в Суперэттане и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион — Аллсвенскан.

В своём дебютном сезоне в Аллсвенскан «Варберг» занял 11-е место, что стало наивысшим достижением в истории клуба.

Достижения 
Суперэттан
  Серебряный призёр (1): 2019

Дивизион 1
  Победитель (1): 2011

Дивизион 2
  Победитель (1): 2010

Дивизион 3
  Победитель (1): 2005

Статистика выступлений с 2005 года

Текущий состав 
По состоянию на 3 марта 2023 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2022/2023

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Юаким Перссон
 Помощник главного тренера: Фредрик Даниэльссон
 Помощник главного тренера: Даниэль Милованович
 Тренер вратарей: Юнас Гуннарссон
 Начальник команды: Бу Ларссон

Примечания

Ссылки 

Футбольные клубы Швеции